

Бохлін — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бохлін — село в гміні Новоґард Голеньовського повіту Західнопоморського воєводства